Я́ковлево — название населённых пунктов:

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Яковлево — исчезнувшее село в Сакском районе.

Россия 
 Архангельская область
 Яковлево — деревня в Котласском районе.

 Белгородская область
 Яковлево — посёлок городского типа в Яковлевском районе.

 Владимирская область
 Яковлево — деревня в Кольчугинском районе.
 Яковлево — деревня в Собинском районе.

 Вологодская область
 Яковлево — деревня в Белозерском районе.
 Яковлево — деревня в Вожегодском районе.
 Яковлево — деревня в Марковском сельском поселении Вологодского района
 Яковлево — деревня в Старосельском сельском поселении  Вологодского района.
 Яковлево — деревня в Сокольском районе.
 Яковлево — деревня в Череповецком районе.

 Ивановская область
 Яковлево — деревня в Ильинском районе.
 Яковлево — деревня в Лежневском районе.
 Яковлево — деревня в Палехском районе.
 Яковлево — село в Савинском районе.

 Калининградская область
 Яковлево — посёлок в Черняховском районе.

 Калмыкия
 Яковлево — посёлок в Черноземельском районе.

 Костромская область
 Яковлево — деревня в Галичском районе.
 Яковлево — деревня в Кологривском районе.
 Яковлево — деревня в Солигаличском районе.

 Курская область
 Яковлево — деревня в Конышёвском районе.
 Яковлево — деревня в Солнцевском районе.

 Ленинградская область
 Яковлево — деревня в Бокситогорском районе.
 Яковлево — посёлок в Выборгском районе.

 Липецкая область
 Яковлево — село в Краснинском районе.
 Яковлево — село в Тербунском районе.

 Москва
 Яковлево — деревня в Новомосковском административном округе.

 Московская область
 Яковлево — деревня в Дмитровском районе.
 Яковлево — деревня в городском округе Егорьевск.
 Яковлево — деревня в Орехово-Зуевском районе.
 Яковлево — деревня в городском округе Подольск.
 Яковлево — деревня в Сергиево-Посадском районе.

 Нижегородская область
 Яковлево — село в Бутурлинском районе.
 Яковлево — деревня в Вачском районе.
 Яковлево — деревня в Княгининском районе.
 Яковлево — деревня в Чкаловском районе.

 Новгородская область
 Яковлево — деревня в Хвойнинском районе.

 Оренбургская область
 Яковлево — село в Северном районе.

 Орловская область
 Яковлево — деревня в Кромском районе.
 Яковлево — деревня в Мценском районе.
 Яковлево — деревня в Свердловском районе.
 Яковлево — деревня в Троснянском районе.

 Псковская область
 Яковлево — деревня в Великолукском районе. 
 Яковлево — деревня в Невельском районе.
 Яковлево — деревня в Себежском районе.
 Яковлево — деревня в Стругокрасненском районе.
 Яковлево — деревня в Усвятском районе.

 Смоленская область
 Яковлево — деревня в Глинковском районе.
 Яковлево — деревня в Дорогобужском районе.
 Яковлево — поселок в Ярцевском районе, в настоящее время микрорайон города Ярцево.

 Татарстан
 Яковлево — село в Елабужском районе.

 Тверская область
 Яковлево — деревня в Вышневолоцком районе.
 Яковлево — деревня в Западнодвинском районе.
 Яковлево — деревня в Михайловском сельском поселении Калининского района.
 Яковлево — деревня в Бурашевском сельском поселении Калининского района.
 Яковлево — деревня в Удомельском районе.

 Тульская область
 Яковлево — село в Заокском районе.
 Яковлево — деревня в Тепло-Огаревском районе.

 Тюменская область
 Яковлево — село в Заводоуковском городском округе.

 Ярославская область
 Яковлево — деревня в Брейтовском районе.
 Яковлево — деревня в Тутаевском районе.
 Яковлево — деревня в Рыбинском районе.
 Яковлево — деревня в Угличском районе.
 Яковлево — деревня в Ярославском районе.

Сербия 
 Яковлево — село в Ябланичском округе.

Украина 
 Яковлево — село в Вольнянском районе Запорожской области.